Појам Јасеновица се може односити:
 Јасеновица (Пореч), насељено место у саставу града Пореча, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Јасеновица (Рибник), насељено место у саставу општине Рибник, Карловачка жупанија, Република Хрватска